Arvid Taube von Odenkat ist der Name folgender Personen:

* Arvid Taube von Odenkat (1821–1887), schwedischer Graf und Eisenbahndirektor
 Arvid Friedrich Taube von Odenkat (1853–1916), schwedischer Graf, Offizier, Diplomat und Politiker
 Arvid Gustaf Taube von Odenkat (1729–1785), schwedischer Graf und Hofmarschall